Fridianus de Lucques ou Frigidanus, Frigidian, Frigianu (en italien, Frediano di Lucca) (né après 500 en Irlande et mort en 588 à Lucques) est un prince irlandais devenu ermite au  sur le Monte Pisano puis évêque de Lucques, dans l'actuelle région Toscane, en Italie entre 560 et 588.

Biographie 

Fridianus est connu en Italie comme saint (san Frediano ou Frediano di Lucca). La basilique San Frediano, où la crypte contiendrait son corps, lui est consacrée.

Liens externes 

Naissance en Irlande
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Personnalité italienne du VIe siècle
Évêque de Lucques
Évêque du VIe siècle
Saint catholique italien
Saint catholique du VIe siècle
Date de naissance non renseignée (VIe siècle)
Décès en 588
Décès à Lucques